15-й чемпионат мира по подводному ориентированию проводился в Германии на озере Штёриц в 53 км к юго-западу от Берлина.

Участники 
В соревнованиях приняли участие 72 спортсмена (42 мужчины, 30 женщин) из 12 стран: Австрия, Хорватия, Чехия, Эстония, Франция, Германия, Венгрия, Италия, Казахстан, Россия, Испания, Украина. Соревнования проводились как в личном, так и в командном зачетах.

Призёры

Мужчины

MONK (ориентирование по карте, командная дисциплина) 
1 Dezso Laslo/ Петер Балаж (Венгрия) — 6.49
 
2 Валерий Волгин/ Иван Папин (Казахстан) — 7.00

3 Александр Золотов/ Максим Котов (Украина) — 7.21

Звезда 
1 Петер Балаж (Венгрия) — 5.29

2 Александр Золотов (Украина) — 5.40
 
3 Skruzny, Jan (Чехия) — 5.41

Ориентиры 5 точек 
1 Александр Золотов (Украина) — 5.29

2 Петер Балаж (Венгрия) — 5.30

3 Братолюбов Олександр — 5.34

М-курс 
1 Александр Золотов (Украина) — 5.02

2 Sonnekalb, Daniel (Германия) — 5.16

3 Петер Балаж (Венгрия) — 4.54 (2 штрафа)

Командная встреча В 
1 Германия — 4.54/6.28 (2 штрафа)

2 Венгрия — 5.15/6.54 (1 штраф)

3 Украина — 5.29/7.02 (3 штрафа)

Параллельный рейсинг 
1 Александр Золотов (Украина)
 
2 Макс Лаушус (Германия)

3 Братолюбов Олександр (Украина)

Женщины

MONK (ориентирование по карте, командная дисциплина) 
1 Dvorakova Zuzana/ Stepankova Zuzanna (Чехия) — 7.52

2 Fuerstenberg Babette/ Benck Katharina (Германия) — 8.08

3 Людмила Шумилова / Папина Елена (Казахстан) — 8.55

Звезда 
1 Stepankova, Zuzanna (Чехия) — 6.14

2 Талдонова Ольга (Россия) — 6.29

3 Fuerstenberg, Babette (Германия) — 6.40

3 Минская Елена (Россия) — 6.40

Ориентиры 5 точек 
1 Талдонова Ольга (Россия) — 6.26

2 Минская Елена (Россия) — 6.33

3 Fuerstenberg, Babette (Германия) — 6.37

М-курс 
1 Dvorakova, Zuzana (Чехия)- 5.35

2 Stepankova, Zuzanna (Чехия)- 5.24 (1 штраф)

3 Кайдан Яна (Украина)- 6.01

Командная встреча В 
1 Россия (Игнатьева Валентина/ Минская Елена, Талдонова Ольга/ Сушкова Светлана) — 5.03/7.29 (2 штрафа)

2 Венгрия — 7.15/ 9.04

3 Германия — 6.06/ 8.00 (3 штрафа)

Параллельный рейсинг 
1 Талдонова Ольга (Россия)
 
2 Людмила Шумилова (Казахстан)

3 Sevilla Alejandra (Испания)

Ссылки 
 15-й Чемпионат мира по подводному ориентированию 2011 в Германии. Результаты.
Спорт в Германии в 2011 году
Чемпионаты мира по подводному ориентированию
Чемпионаты мира в Германии